Municipio de Blue puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Blue (condado de Jackson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jackson.